Obok mnie (album)
 Obok mnie (singel)